BR — аббревиатура, может означать:

 Br — химический элемент бром.
 <br> — элемент переноса строки.
 Blu-ray — формат оптического носителя.
 BR — Bayerischer Rundfunk, баварская вещательная организация.

См. также 
 РБ